Крыжи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крыжи — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Латвия 
 Крыжи — район города Даугавпилс.

Россия 
 Крыжи — урочище и развалины бывшей деревни в Скопинском районе Рязанской области.

Украина 
 Крыжи — село в Кременецком районе Тернопольской области.